Ange de la mort peut faire référence à :

 Azraël, le nom de l'ange de la mort dans certaines traditions hébraïques, musulmanes et chrétiennes.
 Le surnom du docteur Josef Mengele pour ses expériences atroces sur les prisonniers des camps de la mort durant la Seconde Guerre mondiale.
 Angel of Death, une chanson du groupe de metal Slayer, qui évoque les pratiques de Mengele.
 Ange de la mort, un roman policier publié par Caroline Graham en 1996.
 Ange de la mort, la conscience, chez les Toltèques, que l'humain peut avoir de sa propre Mort, selon l'auteur mexicain Don Miguel Ruiz.
 Ange de la mort, un surnom donné à certains tueurs en série.
 Autre nom de l'Amanita virosa, de son nom vernaculaire l'Amanite vireuse, champignon mortel du genre Amanita, de la famille des Amanitaceae.

Notes et références

Paronyme 
 
Homonymie de titre
Surnom